alkohol benzylowy, 
 anizol, 
 krezole:
 o-krezol, 
 m-krezol, 
 p-krezol,